Midões peut désigner :
au Portugal :
Midões, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Midões, paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra et la région Centre.

de:Midões